Die Státní liga 1948. Die Saison wurde nur im Herbst ausgetragen und fand zwischen dem 13. August und 5. Dezember 1948 statt.

Modus 
Um den Übergang zur Ganzjahressaison ab 1949 zu ermöglichen, wurde nur eine einfache Runde mit den 14 Mannschaften ohne Auf- und Abstieg durchgeführt. Ein Meister wurde nicht gekürt.

Vereine 
 Bis auf den neu gegründeten Verein der Armeemitglieder ATK (Armádní Tělocvičný Klub) Prag erhielten alle Vereine den Zusatz Sokol.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1948
Fußballsaison 1948